Le Canard enchaîné, un hebdomadaire satirique français.
 Le Canard, un hebdomadaire satirique québécois.

Voir aussi